Торпедный катер проекта «Ягуар» (Klasse 140/141) — проект западногерманских торпедных катеров, созданный в 1950-х годах.

Разработан на базе немецкого торпедного катера (E) времён второй мировой войны. Находился на вооружении 3-й и 5-й флотилий ВМФ ФРГ с 1958 по 1976 год. Всего было построено около 20 катеров. Впоследствии часть из них была продана в Турцию в 1970-х годах и заменена ракетными катерами типа «Тигр» (Klasse 148). Данный катер послужил основой при разработке ракетного катера типа «Саар 2».

Позже были построены 10 катеров Klasse 141, идентичных предыдущему проекту, за исключением двигателя (Maybach MD 871), входившие во 2-ю флотилию. Первоначально они считались второй группой типа Jaguar, но позже стали именоваться типом Seeadler, по названию первого катера серии. Катера 141-го проекта были переданы Греции, на смену им пришли катера типа «Albatros» (Klasse 143). Последние из них были списаны в 2005 году.

Ещё 11 во многом сходных катеров были построены для экспорта в Индонезию и Саудовскую Аравию.

Катера "Klasse 140"

Катера "Klasse 141"

Примечания

Источники 
 Hans Frank (Hrsg.): Die deutschen Schnellboote im Einsatz – 1956 bis heute. Hamburg/Berlin/Bonn 2007, ISBN 978-3-8132-0880-1.
 Zvonimir Freivogel: Die Schnellboote der Jaguar-Klasse. Düsseldorf 2008, ISBN 978-3-938494-08-0.
 Hendrik Killi: Die Schnellboote der Bundesmarine. Mittler & Sohn, Hamburg/Berlin/Bonn 1997, ISBN 978-3-8132-0528-2.
 Berthold J. Sander-Nagashima, Die Bundesmarine : 1950 bis 1972 – Konzeption und Aufbau, Oldenbourg, München, 2006, 603 p. (ISBN 978-3-486-57972-7)
  Also published as

Ссылки 
 3. Schnellbootgeschwader am s43-luchs.de
 Greek Type 141 Jaguar - Esperos
 Schnellboot Typ 140 Jaguar-Klasse @ schnellboot.net

Торпедные катера Германии